Escala peut faire référence à :

 Escala, une commune des Hautes-Pyrénées ;
 Escala, un groupe de musique électronique londonien ;
 Escala, une technique de capoeira ;
 Escala, une gamme d'ordinateurs du constructeur informatique Bull ;
  (1826 -1884), un militaire chilien ;
 L'Escala, une commune en Catalogne (Espagne) ;
 Escala (), un volcan en Bolivie.